Філон
 
 Філон Афінський — давньогрецький архітектор та письменник IV ст. до н. е.
 Філон Мегарський — давньогрецький філософ IV—III ст. до н. е., послідовник Діодора Крона.
 Філон Візантійський — елліністичний математик III ст. до н. е.
 Філон із Ларисси — філософ і ритор II—I ст. до н. е.
 Філон Олександрійський або Філон Юдейський (Філон Юдей) — єврейський елліністичний філософ.
 Філон Біблський — фінікійський історик I—II ст.
 Філон (єпископ Карпафії) — єпископ м. Карпафії на Криті (V ст.)
 Філон – давньогрецький поет, автор поеми про рудники, яку згадує олександрійський енциклопедист Атеней (III ст.).
 
 Філон П'єр-Марі-Огюстен (Filon) — французький письменник XIX ст.
 Філон Шарль-Дезіре-Огюст (Charles-Désiré-Auguste Filon) — французький історик XIX ст.
 Філон Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища